El término Bor puede referirse a:

 BOR, Bronquitis Obstructiva Recurrente, también denominada Bronquitis Obstructiva Recidivante.
 Bor, personaje de la mitología nórdica.
 Bor, ciudad de Serbia.
 Bor, su distrito.
 Bor, localidad del municipio español de Bellver de Cerdanya.
 Bor, ciudad del Óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
 Bor o Bur, ciudad de Sudán del Sur.
 Bor, personaje de Marvel Comics, basado en el personaje homónimo de la mitología nórdica.
 Abreviatura botánica de Norman Loftus Bor.